Синичкин — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Синичкин, Александр Дмитриевич (псевдоним Алесь Жаврук; 1910—1942) — белорусский советский поэт, фронтовой корреспондент.
 Синичкин, Виссарион Вениаминович (1936—2003) — чувашский писатель и переводчик.
 Синичкин, Николай Владимирович (род. 1948) — советский легкоатлет, прыгун тройным.
 Синичкин, Фёдор Михайлович (1901—1962) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Синичкин — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.

См. также 
 Синицын
 Лев Гурыч Синичкин